Příjmení McDaniel nosí více významných osobností:

 Bo Diddley, vlastním jménem Ellas McDaniel (1928–2008) – americký rock’n’rollový zpěvák, textař a kytarista
 Hattie McDanielová (1893–1952) – americká herečka
 Henry Dickerson McDaniel (1836–1926) – americký politik
 Mildred McDanielová (1933–2004) – americká atletka
 Wayne McDaniel – americký matematik